31. mistrovství Evropy v basketbalu žen proběhlo v dnech 24. září – 7. října v italských městech Vasto, Lanciano, Chieti a Ortona.

Turnaje se zúčastnilo 16 týmů, rozdělených do čtyř čtyřčlenných skupin. První tři družstva postoupila do dvou osmifinálových skupin z nichž nejlepší čtyři družstva postoupila do play off. Mistrem Evropy se stalo družstvo Ruska.

Výsledky a tabulky

Základní skupiny

Skupina A 

 Lotyšsko -  Turecko 73:62 (18:18, 38:31, 59:49)

24. září 2007 (18:30) – Vasto

 Česko -  Izrael 75:43 (17:11, 35:24, 54:31)

24. září 2007 (21:00) - Vasto

 Lotyšsko -  Izrael 77:73 (17:12, 30:39, 53:57)

25. září 2007 (18:30) - Vasto

 Česko -  Turecko 86:62 (20:13, 39:23, 68:42)

25. září 2007 (21:00) - Vasto

 Turecko -  Izrael 70:58 (17:18, 43:41, 61:45)

26. září 2007 (18:30) - Vasto

 Česko -  Lotyšsko 70:44 (15:11, 37:24, 54:33)

26. září 2007 (21:00) - Vasto

Skupina B 

 Německo -  Rumunsko 85:78 (25:19, 42:40, 68:59)

24. září 2007 (18:00) – Lanciano

 Belgie -  Litva 68:53 (21:9, 32:19, 57:35)

24. září 2007 (20:30) – Lanciano
 
 Belgie -  Německo 61:53 (18:10, 33:22, 48:40)

25. září 2007 (18:00) – Lanciano

 Litva -  Rumunsko 67:50 (24:16, 35:27, 50:38)

25. září 2007 (20:30) – Lanciano

 Belgie -  Rumunsko 74:71 (20:23, 36:42, 59:58)

26. září 2007 (18:00) – Lanciano

 Litva -  Německo 71:57 (20:18, 36:34, 51:47)

26. září 2007 (20:30) – Lanciano

Skupina C 

 Rusko -  Itálie 60:55 (22:18, 34:31, 42:39)

24. září 2007 (15:30) – Chieti

 Francie -  Řecko 58:50 (17:13, 27:19, 40:32)

24. září 2007 (18:00) – Chieti
 
 Itálie -  Řecko 65:55 (21:13, 36:27, 49:37)

25. září 2007 (15:30) – Chieti

 Rusko -  Francie 63:59 (21:13, 39:28, 52:41)

25. září 2007 (18:00) – Chieti

 Francie -  Itálie 64:48 (11:6, 28:16, 39:35)

26. září 2007 (15:30) – Chieti

 Rusko -  Řecko 86:47 (29:13, 44:22, 65:34)

25. září 2007 (18:00) – Chieti

Skupina D 

 Španělsko -  Bělorusko 76:62 (17:12, 40:27, 60:51)

24. září 2007 (18:00) – Orthona

 Srbsko -  Chorvatsko 88:70 (16:21, 38:40, 62:56)

24. září 2007 (20:30) – Orthona

 Bělorusko -  Chorvatsko 92:66 (18:11, 44:25, 68:43)

25. září 2007 (18:00) – Orthona

 Španělsko -  Srbsko 79:76 (21:17, 43:36, 60:54)

25. září 2007 (20:30) – Orthona

 Bělorusko -  Srbsko 79:53 (21:16, 43:36, 60:47)

26. září 2007 (18:00) – Orthona

 Španělsko -  Chorvatsko 63:52 (14:9, 29:27, 46:46)

26. září 2007 (20:30) – Orthona

Osmifinále

Skupina A 

 S hvězdičkou = zápasy započítané ze základní skupiny.

 Belgie -  Turecko 85:63 (29:10, 49:26, 72:46)

28. září 2007 (16:00) – Vasto

 Lotyšsko -  Litva 76:46 (15:9, 35:23, 57:34)

28. září 2007 (18:30) – Vasto

 Německo -  Česko 54:47 (17:14, 25:26, 38:38)

28. září 2007 (21:00) – Vasto

 Turecko -  Německo 76:63 (22:15, 44:28, 60:41)

30. září 2007 (16:00) – Vasto

 Česko -  Litva 75:67 (19:24, 35:45, 56:56)

30. září 2007 (18:30) – Vasto

 Lotyšsko -  Belgie 69:66 (11:18, 26:28, 54:44)

30. září 2007 (21:00) – Vasto

 Litva -  Turecko 67:61 (16:15, 34:30, 47:49)

2. října 2007 (16:00) – Vasto

 Česko -  Belgie 72:70 (19:21, 35:38, 58:58)

2. října 2007 (18:30) – Vasto

 Lotyšsko -  Německo 60:47 (23:13, 31:32, 48:37)

2. října 2007 (21:00) – Vasto

Skupina B 

 S hvězdičkou = zápasy započítané ze základní skupiny.

 Španělsko -  Itálie 79:64 (25:18, 47:32, 63:47)

29. září 2007 (15:30) – Orthona

 Srbsko -  Rusko 67:65 (25:17, 36:30, 47:44)

29. září 2007 (18:30) – Orthona

 Francie -  Bělorusko 72:60 (15:18, 41:33, 53:49)

29. září 2007 (21:00) – Orthona

 Itálie -  Srbsko 64:43 (17:12, 31:20, 47:33)

1. října 2007 (15:30) – Orthona

 Rusko -  Bělorusko 87:73 (24:15, 41:31, 68:40)

1. října 2007 (18:30) – Orthona

 Španělsko -  Francie 63:53 (13:9, 29:29, 40:46)

1. října 2007 (21:00) – Orthona

 Bělorusko -  Itálie 66:51 (19:15, 38:30, 50:38)

3. října 2007 (15:30) – Orthona

 Rusko -  Španělsko 64:49 (16:13, 24:22, 45:42)

3. října 2007 (18:30) – Orthona

 Francie -  Srbsko 68:60 (18:23, 39:34, 56:47)

3. října 2007 (21:00) – Orthona

Play off

Čtvrtfinále 
 Lotyšsko -  Francie 66:62 (13:10, 28:18, 44:40)

4. října 2007 (15:30) – Chieti

 Bělorusko -  Česko 52:46 (11:15, 31:27, 39:41)

4. října 2007 (21:00) – Chieti

 Rusko -  Litva 75:58 (21:25, 35:37, 59:52)

4. října 2007 (18:30) – Chieti

 Španělsko -  Belgie 72:53 (18:20, 32:31, 54:44)

4. října 2007 (21:00) – Chieti

Semifinále 
 Rusko -  Lotyšsko 67:36 (16:17, 27:21, 47:29)

6. října 2007 (18:30) – Chieti

 Španělsko -  Bělorusko 70:54 (18:15, 33:30, 52:45)

6. října 2007 (21:00) – Chieti

Finále 
 Rusko -  Španělsko 74:68 (23:11, 44:24, 53:45)

7. října 2007 (19:30) – Chieti

O 3. místo 
 Bělorusko -  Lotyšsko 72:63 (16:17, 32:24, 55:37)

7. října 2007 (17:00) – Chieti

O 5. - 8. místo 
 Litva -  Francie 67:65 (13:14, 27:33, 50:57)

6. října 2007 (13:30) – Chieti

 Česko -  Belgie 75:50 (20:7, 39:24, 58:37)

6. října 2007 (16:00) – Chieti

O 5. místo 
 Česko -  Litva 93:54 (28:12, 49:18, 66:36)

7. října 2007 (14:30) – Chieti

O 7. místo 
 Belgie -  Francie 72:63 (18:19, 32:28, 47:47)

7. října 2007 (12:15) – Chieti

Konečné pořadí

Externí odkazy 
 
 (en) Oficiální stránky FIBA
 (en) Sportovní statistiky

Mistrovství Evropy v basketbalu žen
Basketbal v roce 2007
Basketbal v Itálii
Sportovní události v Itálii